Franz Riegler, calciatore austriaco
Franz Riegler, calciatore tedesco